Ruud Lubbers (né en 1939) est un homme politique néerlandais. Il est Premier ministre des Pays-Bas de 1982 à 1994 et donne son nom à trois gouvernements :
 Le cabinet Lubbers I (CDA-VVD) est le gouvernement des Pays-Bas de novembre 1982 à juillet 1986 ;
 Le cabinet Lubbers II (CDA-VVD) est le gouvernement des Pays-Bas de juillet 1986 à novembre 1989 ;
 Le cabinet Lubbers III (CDA-PvdA) est le gouvernement des Pays-Bas de novembre 1989 à août 1994.

Homonymie de gouvernement